T & T Club Motijheel é um clube de futebol de Bangladesh. Disputa a segunda divisão nacional 2018/19.

Clubes de futebol de Bangladesh